Acquaforte ima više značenja:
 Acquaforte, Terni
 Acquaforte, Viterbo